Golf se lahko nanaša na:
 golf, šport, ki ga igramo s palico in manjšo žogico na travnatih igriščih.
 golf, eden najuspešnejših modelov nemškega proizvajalca avtomobilov Volkswagen;
 Hotel Golf, eden bolj znanih hotelov v letoviškem mestu Bled.